Сезон Формулы-1 1985 года — 36-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 7 апреля 1985 года и завершился 3 ноября, состоял из 16 этапов. В этом сезоне топливные баки были ограничены объёмом в 220 л, что оказало существенное внимание на ход ряда этапов чемпионата, турбодвигатели того времени были чрезвычайно «прожорливыми» и спортсменам пришлось менять стратегии на гонки

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Ален Прост

| align="right"| 76
 
|-
! 2
|  Микеле Альборето

| align="right"| 53
 
|-
! 3
|  Кеке Росберг

| align="right"| 40
 
|-
! 4
|  Айртон Сенна

| align="right"| 38
 
|-
! 5
|  Элио де Анджелис

| align="right"| 33
 
|-
! 6
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 31
 
|-
! 7
|  Стефан Юханссон

| align="right"| 26
 
|-
! 8
|  Нельсон Пике

| align="right"| 21
 
|-
! 9
|  Жак Лаффит

|

| align="right"| 16
 
|-
! 10
|  Ники Лауда

|
|

| align="right"| 14
 
|-
! 11
|  Тьери Бутсен

| align="right"| 11
 
|-
! 12
|  Патрик Тамбе

|

| align="right"| 11
 
|-
! 13
|  Марк Зурер
|
|
|
|

| align="right"| 5
 
|-
! 14
|  Дерек Уорик

|

| align="right"| 5
 
|-
! 15
|  Филипп Стрейфф
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 4
 
|-
! 16
|  Штефан Беллоф
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 4
 
|-
! 17
|  Андреа де Чезарис

|
|
|
|
|
| align="right"| 3
 
|-
! 18
|  Иван Капелли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 3
 
|-
! 19
|  Рене Арну

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 3
 
|-
! 20
|  Герхард Бергер

| align="right"| 3
 
|-
! 21
|  Мартин Брандл

|

| align="right"| 0
 
|-
! 22
|  Хуб Роттенгаттер
|
|
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 0
 
|-
! 23
|  Джон Уотсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 24
|  Пьерлуиджи Мартини

|

| align="right"| 0
 
|-
! 25
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 0
 
|-
! 26
|  Эдди Чивер

| align="right"| 0
 
|-
! 27
|  Пьеркарло Гиндзани

|

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Филипп Альо

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 29
|  Джонатан Палмер
|

|
|

|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 30
|  Манфред Винкельхок

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Тео Фаби
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Франсуа Эсно

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Алан Джонс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Мауро Бальди

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Кристиан Даннер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Кенни Эйксон
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте статистики турниров ФИА
 Обзор сезона и полная статистика на statsf1.com
 Статистика сезона на wildsoft.motorsport.com
 Обзор сезона на 4mula1.ro

Сезоны Формулы-1